Dugald steht für:

 Dugald (Vorname), männlicher Vorname 
 Dugald (Manitoba), Ort in Kanada